Ghanzi (gelegentlich auch Ghantsi) ist eine Stadt im Ghanzi District in Botswana. Sie ist Verwaltungssitz und größter Ort des Distrikts.

Geographie 
Im Jahr 2011 hatte Ghanzi 14.809 Einwohner. Damit lebte rund ein Drittel der Bevölkerung des 117.910 Quadratkilometer großen Distrikts in der Stadt.  

Ghanzi liegt in der Kalahari und wird auch „Hauptstadt der Kalahari“ genannt. Die Umgebung ist flaches Sandveld. Bis zur namibischen Grenze sind es rund 70 Kilometer. 

In der Stadt leben unter anderem Basarwa und Bakgalagadi, die zu den San gehören, sowie Baherero.

Klimatabelle

Geschichte 
In der Gegend waren lange Zeit ausschließlich San ansässig. 1874 siedelte dort mit Hendrik van Zyl der erste Bure, der zu den Dorslandtrekkern gehörte. Besonders Ende der 1890er Jahre erreichten weitere Buren den Ort, den sie Kamp nannten.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Die Bevölkerung lebt überwiegend von Viehzucht. 

Der Ghanzi Airport (IATA-Code GNZ, ICAO-Code FBGZ) liegt unmittelbar am Ostrand der Stadt und wird im Charter- und Privatverkehr bedient. Straßenverbindungen bestehen mit der A2 Richtung Westen nach Namibia und Richtung Südosten nach Lobatse sowie mit der A3 ostwärts nach Maun und Francistown. Beide Fernstraßen sind Teil des Trans-Kalahari-Highway. 

Das örtliche Krankenhaus heißt Ghanzi Primary Hospital.

Siehe auch 
 Liste der Städte in Botswana

Einzelnachweise 

Ort in Botswana
Ort in Afrika
Ghanzi District
Dorslandtrek